Passi ist der Familienname folgender Personen:
 Gérald Passi (* 1964), französischer Fußballspieler
 Luca Passi (1789–1866), römisch-katholischer Priester und Ordensgründer, Seliger
 Sumeet Passi (* 1995), indischer Fußballspieler

sowie der Künstlername von
 Passi (* 1972), französischer Hip-Hopper

Siehe auch:
 Pasi
 Passy